

Cinéma et télévision 

 Matrix, une série de films américano-australiens de science-fiction, réalisés par les Wachowski ;
 Matrix, le premier volet, sorti en 1999 ;
 Matrix Reloaded, le second volet, sorti en 2003 ;
 Matrix Revolutions, le troisième volet, sorti en 2003 ;
 Matrix Resurrections, le quatrième volet, sorti en 2021 ;
 Matrix, une série télévisée, sans rapport avec la trilogie Matrix.

Musique 

 Matrix, un mini-album du boys band sud-coréen B.A.P sorti en 2015 ;
 Matrix, une piste de l'album The Real Thing de Dizzy Gillespie.

Autres 
 Matrix, un protocole ouvert de communication en temps réel pour les messages instantanés, la voix sur IP et la vidéophonie
 Matrix, une boîte de nuit à Berlin

Voir aussi 
 Return to the Matrix, un album live de Jefferson Airplane, enregistré début 1968
 Enter the Matrix, un jeu vidéo à la troisième personne, sorti simultanément sur PlayStation 2, Xbox, GameCube et PC en 2003
 The Matrix Online, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur développé par Monolith Productions, aujourd'hui indisponible
 Animatrix, une série de 9 courts-métrages animés américano-japonais, sortis en 2003